Příjmení Pichlík nosí více osobností:
 Karel Pichlík (1928–2001) – český historik, otec Lenky
 Lenka Pichlíková-Burke (* 1954) – americká herečka českého původu, dcera Karla

Česká příjmení